A 12 115-ös számú mellékút egy körülbelül másfél kilométer hosszú országos közút Pest megye északi részén, a Börzsöny nyugati részén fekvő Perőcsény közigazgatási területén. Szerepe leginkább abban van, hogy bekapcsolja a települést a térség közúthálózati rendszerébe, turisztikai jelentősége, a települést érintő turistajelzések mennyiségét tekintve csekélyebb.

Az 1201-es útból ágazik ki, nagyjából annak 25+100-as kilométerszelvényénél. Fő iránya délkeleti, de rövid haladása során jó néhány iránytörésen jut túl. Kevesebb, mint másfél kilométer után, a falu házai között feloldódva ér véget.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek 

12115